Aes Dana (музыкант) — французский исполнитель электронной музыки в жанре психоделического эмбиента.
 Aes Dana (группа) — французская блэк-метал группа.